Шафрановский — русская фамилия. 

Известные носители:
 Шафрановский, Иларион Иларионович (1907—1994) — российский минералог и кристаллограф, педагог.
 Шафрановский, Константин Иларионович (1900—1973) — советский учёный-библиограф.